Carlos Alberto Martins Cavalheiro, mais conhecido como Carlos Alberto (Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1932 – Rio de Janeiro, 29 de junho de 2012), foi um ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro.

Ligações externas 
 Perfil de Carlos Alberto  em sports-reference

Nascidos em 1932
Mortos em 2012
Goleiros do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas olímpicos do Brasil
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960
Goleiros do Club de Regatas Vasco da Gama
Goleiros da Associação Portuguesa de Desportos
Naturais da cidade do Rio de Janeiro